Division (lat. divisio‚ „Teilung“) steht für:
 die Teilung einer Zahl durch eine andere, siehe Division (Mathematik)
 eine Operation aus der Datenbanktheorie, siehe Relationale Algebra #Division
 ein militärischer Großverband, siehe Division (Militär)
 eine Spielklasse im Sport, siehe Liga (Sport)
 eine Einteilung in Unternehmen, siehe Divisionale Organisation
 eine Variationsform in der Musik, siehe Double (Musik)
 militärische Großverbände der Wehrmacht, siehe Liste der Divisionen der Wehrmacht

Administrative Verwaltungseinheiten:
 Division (Bangladesch), 8 Verwaltungseinheiten der 1. Ebene
 Division (Gambia), 6 Verwaltungseinheiten der 1. Ebene, siehe Verwaltungsgliederung Gambias
 Division (Indien), Zusammenfassung von Distrikten in manchen Bundesstaaten in 2. Ebene
 Division (Kenia), Gliederung der Provinzen in 2. Ebene, siehe Kenia #Administrative Gliederung
 Division (Myanmar), 7 Verwaltungseinheiten neben den 7 States auf 1. Ebene, siehe Myanmar #Verwaltungsgliederung
 Division (Pakistan), Zusammenfassung von Distrikten in manchen Provinzen in 2. Ebene
 Division (Tonga), 5 Verwaltungseinheiten auf 1. Ebene, siehe Tonga #Verwaltungsgliederung
 Divisional secretary’s division, Verwaltungseinheiten innerhalb der Distrikte

im NRHP gelistete Objekte:
 Division Avenue Pumping Station, in Cleveland, Ohio, ID-Nr. 74001438
 Division Avenue-Plaster Creek Bridge, in Grand Rapids, Michigan, ID-Nr. 99001523
 Division No. 9 School, in North Berwick, Maine, ID-Nr. 95001463
 Division of St. John Historic District, in Covington, Louisiana, ID-Nr. 82000461
 Division Street Bridge, in Pawtucket, Rhode Island, ID-Nr. 83003810
 Division Street School, in New Albany, Indiana, ID-Nr. 02000193

Siehe auch:

 The Division, Begriffsklärung